Der Kupferteichweg ist eine Straße im Stadtteil Poppenbüttel des Bezirks Wandsbek der Freien und Hansestadt Hamburg. Ihr amtlicher Straßenschlüssel lautet K511. 
Die Benennung des ungefähr einen Kilometer langen Kupferteichwegs erfolgte im Jahr 1950. 

Geprägt wird die als Tempo-30-Zone eingerichtete Straße durch eine Wohnbebauung auf der einen und Pferdesportanlagen sowie Koppeln auf der anderen Seite. 

Der Kupferteichweg grenzt an die Straße Kiwittredder beziehungsweise einen zum Kupferteich führenden Fuß- und Fahrradweg. Der Teich erinnert an die frühindustrielle Vergangenheit Poppenbüttels: Er wurde nach der im 17. Jahrhundert an ihm eingerichteten Kupfermühle benannt.

Poppenbüttler Graben 

Parallel zum Kupferteichweg verläuft der Poppenbüttler Graben, ein Kleinmoor, das zu den elf Naturdenkmalen Hamburgs gehört.

Literatur 
 Horst Beckershaus: Die Hamburger Straßennamen. Woher sie kommen und was sie bedeuten, Ernst Kabel Verlag GmbH, Hamburg 1997, ISBN 3-8225-0421-1.
 Hermann Hipp: Freie und Hansestadt Hamburg. Geschichte, Kultur und Stadtbaukunst an Elbe und Alster, DuMont, Köln 1989, ISBN 3-7701-1590-2.

Einzelnachweise 

Hamburg-Poppenbüttel
Innerortsstraße in Hamburg
Verkehrsbauwerk im Bezirk Wandsbek